Чукарін Віктор Іванович (1921—1984) — радянський гімнаст, заслужений майстер спорту СРСР, заслужений тренер УРСР, доцент, завідувач кафедри гімнастики Львівського інституту фізичної культури, 2-разовий абсолютний чемпіон Олімпійських ігор, світу, СРСР (1949—1951, 1953, 1955); 11-разовий чемпіон Олімпійських ігор, 13-разовий чемпіон СРСР в окремих видах, чемпіон світу.
 Чукарін Микола Іванович (1934—2014) — генерал-полковник СРСР та РФ.